Dragićina je naseljeno mjesto u općini Čitluk, Federacija BiH, BiH.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Poznate osobe 

 Mile Stojić, hrvatski književnik
 Rade Stojić, hrvatski politički emigrant i revolucionar
 fra Slavko Barbarić, crkveni pisac i duhovni pjesnik, franjevac

Izvori 

Naselja u Hercegovačko-neretvanskoj županiji
Čitluk